Jacques Poitrenaud (1922-2005), réalisateur français ;
 Clément Poitrenaud (né en 1982), joueur de rugby à XV français ;
 Thomas Poitrenaud (né en 1988), joueur de rugby à XV français, frère du précédent.
 Laurent Poitrenaux (1967-), acteur français ;
Patronyme français